Успенский сельский округ

Российская Федерация

Кировская область 

 Успенский сельский округ Свечинского района (упразднён)

Краснодарский край 

 Успенский сельский округ Успенского района

Московская область 

 Успенский сельский округ Одинцовского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Успенский сельский округ Скопинского района

Тверская область 

 Успенский сельский округ Ржевского района (до 2005 года)

Тюменская область 

 Успенский сельский округ Тюменского района

Казахстан

Западно-Казахстанская область 

 Успенский сельский округ Бурлинского района

Карагандинская область 

 Успенский сельский округ Шетского района

Павлодарская область 

 Успенский сельский округ Успенского района

Северо-Казахстанская область 

 Успенский сельский округ района Магжана Жумабаева